Bitok steht für:
 flaches Hackfleischklößchen aus der russischen Küche

Bitok ist der Familienname folgender Personen:
 Ezequiel Bitok (* 1966), kenianischer Langstreckenläufer
 Paul Bitok (* 1970), kenianischer Langstreckenläufer
 Sostenes Bitok (* 1957), kenianischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 BITÖK